E81 oder E 81 steht für:

 BMW E81, ein PKW-Modell
 Europastraße 81, eine Fernstraße von Mukatschewo in der Ukraine nach Constanța in Rumänien

E81